Uzal é um descendente de Joctã (conforme Gênesis 10:26-27), citado na Bíblia hebraica. Uzal foi escolhido para ser o fundador de uma tribo árabe, que supostamente foi liquidada na Arábia Saudita.

Árvore genealógica baseada em Gênesis